Жан Ко:
 Ко, Жан (1874—?) — французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Ко, Жан (1925—1993) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии 1961 года.